Lycée Vauban. Plusieurs établissements secondaires, rendent hommage au célèbre architecte Sébastien Le Prestre de Vauban.

Lycée Vauban (Luxembourg), lycée et collège français du Luxembourg;
Lycée Vauban (Courbevoie), lycée à Courbevoie;
Lycée Vauban (Dunkerque), lycée à Dunkerque;
Lycée Vauban (Givet), lycée à Givet
Lycée Vauban (Brest), lycée scientifique technologique et professionnel à Brest.
lycée Vauban (Auxerre), Lycée professionnelle hôtelier à Auxerre.
Collège Vauban (Strasbourg)